Syed est un patronyme et prénom pouvant désigner:

Patronyme
Ghulam Murtaza Shah Syed (1904-1995), homme politique pakistanais
Matthew Syed (né en 1970), joueur anglais de tennis de table
Shafiq Syed (né en 1976), acteur indien

Prénom
Syed Abdul Rahim (1909-1963), joueur indien de football
Syed Ahmad Khan (1817-1898), réformateur islamique de l'Uttar Pradesh, Inde
Syed Ali Akhtar Rizvi (1948-2002), duodécimains et historien indien
Syed Ameer Ali (1849-1928), homme politique et historien indo-pakistanais
Syed Ata Ullah Shah Bukhari (1892-1961), érudit musulman indo-pakistanais
Syed Azlan Amjad (né en 1996), joueur qatarien de football
Syed Faruque Rahman (mort en 2010), officier bangladais
Syed Ghulam Moinuddin (né en 1958), joueur pakistanais de hockey sur gazon
Syed Hamid Albar (né en 1944), homme politique malaisien
Syed Hussain Shah (né en 1964), boxeur pakistanais
Syed Kamall (né en 1967), homme politique britannique
Syed Manzoorul Islam (né en 1951), critique littéraire bangladais
Syed Munawar Hasan (1941-2020), homme politique pakistanais
Syed Nazrul Islam (1925-1975), vice-président bangladais
Syed Nayeemuddin (né en 1948), joueur et entraineur indien de football
Syed Sajjad Zaheer (1899-1973), écrivain ourdou marxiste indo-pakistanais
Syed Shahid Ali (né en 1946), dirigeant sportif pakistanais
Syed Shah Mardan Shah-II (1928-2012), homme politique pakistanais
Syed Shahnawaz Hussain (né en 1968), homme politique indien

Voir aussi
Sir Syed University of Engineering and Technology, université d'ingénierie de Karachi, Pakistan

Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom